Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Saint-Simon » :
 Infanterie
 Le régiment de Saint-Simon ;

 Cavalerie
 Le régiment de Saint-Simon cavalerie (1676-1679)
 Le régiment de Saint-Simon cavalerie (1717-1738)
 Le régiment de Saint-Simon cavalerie (1736-1749)

Homonymie d'unités militaires